Головін Олександр Сергійович:

 Головін Олександр Сергійович (1995) — російський борець греко-римського стилю.
 Головін Олександр Сергійович (1983) — російський хокеїст.
 Головін Олександр Сергійович (1996) — російський футболіст, гравець збірної Росії.